Adoquín puede referirse a:

 Adoquín, elemento usado en la pavimentación de calles.
 Adoquín del Pilar, dulce típico de Zaragoza (Aragón, España).